Польша
 Элкский повят ()  — административный район в Варминско-Мазурском воеводстве.
 США 
В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Элк:
 округ Элк () — штат Канзас
 округ Элк () — штат Пенсильвания